Wyczółki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Wyczółki, village du powiat de Grodzisk Mazowiecki
 Wyczółki, village du powiat de Łosice 
 Wyczółki, village du powiat de Siedlce 
 Wyczółki, village du powiat de Sochaczew 
 Wyczółki, village du powiat de Węgrów 

dans la voïvodie de Lublin
 Wyczółki, village du powiat de Biała Podlaska

dans la voïvodie de Podlachie
 Wyczółki, village